Julio César Murillo puede referirse a:

 Julio César Murillo Gutiérrez (1987-), futbolista colombiano;
 Julio César Murillo Asprilla (1991-), futbolista colombiano.